|}

Die Kagoshima-Hauptlinie (jap. , Kagoshima-honsen) ist eine japanische Eisenbahnstrecke, die zwischen den Bahnhöfen Mojikō in der Präfektur Fukuoka und Kagoshima in der Präfektur Kagoshima verläuft und von der Kyushu Railway Company (JR Kyushu) und der Japan Freight Railway Company(JR) betrieben wird. Die Linie verbindet wichtige Knotenpunkte des Südens Japans mit über 90 Halten in 85 verschiedenen Städten. Die häufigste Baureiheneinsetzung ist die Series813 der JR.

Der Zug erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 130 km/h

Daten 

 Länge: 398,5 km
 Spurweite: 1067 mm
 Anzahl der Stationen: 93
 Baureiheneinsetzung: Series813
 Eröffnung: 1872

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Fukuoka
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Saga
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Kumamoto
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Kagoshima
Kyushu Railway Company